O termo Spring Grove pode se referir a:

 Spring Grove, uma cidade estadunidense no Estado de Illinois;
 Spring Grove, uma cidade estadunidense no Estado de Indiana;
 Spring Grove, uma cidade estadunidense no Estado de Minessota;
 Spring Grove Township, uma cidade estadunidense no Estado de Minessota;
 Spring Grove, uma cidade estadunidense no Estado de Pennsylvania;
 Spring Grove, uma cidade estadunidense no Estado de Wiconsin;
 Spring Grove, uma cidade neozelandesa.

Desambiguação